Der ATP Challenger 2001 Team Padova 2015 war ein Tennisturnier, das vom 29. Juni bis 5. Juli 2015 in Padua stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 141 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Padua